Жозеф Робер () — французский парфюмер, основатель династии парфюмеров, к которой принадлежат Анри и Ги Роберы.

Биография 
Жил в Грасе.

Работал в парфюмерном бизнесе братьев Массиньон, потом был техническим директором дома . Усовершенствовал процесс получения абсолютов с использованием летучих растворителей.

Жозеф Робер дал первые уроки парфюмерии Франсуа Коти в 1903 году.. Коти получил знания о природном сырье и синтетических продуктах, применяемых в парфюмерии, изучил производственные операции по дистилляции и экстракции ароматических эссенций и освоил первичные навыки составления композиций с целью создания коммерчески успешных ароматов: духов, одеколонов, туалетной воды и другого. Позднее, с основанием собственного крупного парфюмерного производства в 1909 году под Парижем, где он построил фабрику «Cité des parfums», Франсуа Коти установил тесные деловые связи с Домом Chiris, который стал поставщиком ароматических ингридиентов.

Семья 
 сын Анри (1889—1987) — французский парфюмер
 внук Ги (Гай) (1926—2002, племянник Анри) — французский парфюмер, бывший президент Французского общества парфюмеров
 правнук Франсуа Робер — французский парфюмер

Примечания 

Парфюмеры
Предприниматели Франции
Химики Франции